espadon – miecz dwuręczny
 „Espadon” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 „Espadon” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Espadon” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”